

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Krzekowo – część miasta Szczecin
 Krzekowo – przysiółek osady Dargomyśl w woj. zachodniopomorskim, w pow. łobeskim, w gminie Radowo Małe
 Krzekowo – dawne osiedle administracyjne Szczecina, należące do dzielnicy Pogod